Акомулко има више значења:

 Акомулко (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акомулко (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику